Dit is een lijst van planetoïden 47201-47300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47201) - || 1999 TJ205|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47202) - || 1999 TD212|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47203) - || 1999 TM219|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (47204) - || 1999 TO221|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47205) - || 1999 TQ234|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (47206) - || 1999 TU243|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47207) - || 1999 TB248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (47208) - || 1999 TL253|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47209) - || 1999 TM257|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47210) - || 1999 TB273|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47211) - || 1999 TX290|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47212) - || 1999 TN291|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47213) - || 1999 TC293|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47214) - || 1999 TD293|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47215) - || 1999 TZ319|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47216) - || 1999 UX7|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (47217) - || 1999 UF18|| 30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (47218) - || 1999 UN37|| 16 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (47219) Heatherkoehler || 1999 UU41|| 18 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (47220) - || 1999 UJ46|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (47221) - || 1999 VM4|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (47222) - || 1999 VR8|| 8 november 1999 || T. Kagawa
|-
| (47223) - || 1999 VW10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47224) - || 1999 VG11|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47225) - || 1999 VJ12|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (47226) - || 1999 VE19|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47227) - || 1999 VS24|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47228) - || 1999 VP26|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47229) - || 1999 VT27|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (47230) - || 1999 VT28|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47231) - || 1999 VJ35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47232) - || 1999 VQ36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47233) - || 1999 VR38|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (47234) - || 1999 VP43|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (47235) - || 1999 VX43|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (47236) - || 1999 VU48|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47237) - || 1999 VP49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47238) - || 1999 VB50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47239) - || 1999 VN50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47240) - || 1999 VR50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47241) - || 1999 VS50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47242) - || 1999 VY50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47243) - || 1999 VY51|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47244) - || 1999 VA53|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (47245) - || 1999 VX53|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47246) - || 1999 VN54|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47247) - || 1999 VQ56|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47248) - || 1999 VK57|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47249) - || 1999 VY57|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47250) - || 1999 VW58|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47251) - || 1999 VS60|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47252) - || 1999 VJ65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47253) - || 1999 VN65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47254) - || 1999 VO67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47255) - || 1999 VA70|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47256) - || 1999 VA72|| 11 november 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (47257) - || 1999 VA79|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47258) - || 1999 VS80|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47259) - || 1999 VJ81|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47260) - || 1999 VR88|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47261) - || 1999 VH90|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (47262) - || 1999 VF91|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (47263) - || 1999 VJ92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (47264) - || 1999 VV93|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (47265) - || 1999 VT97|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (47266) - || 1999 VY98|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (47267) - || 1999 VU112|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (47268) - || 1999 VJ119|| 3 november 1999 || Spacewatch
|-
| (47269) - || 1999 VH135|| 13 november 1999 || LONEOS
|-
| (47270) - || 1999 VE138|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (47271) - || 1999 VY143|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (47272) - || 1999 VF144|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (47273) - || 1999 VE145|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (47274) - || 1999 VJ147|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (47275) - || 1999 VZ147|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (47276) - || 1999 VN151|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (47277) - || 1999 VL154|| 12 november 1999 || Spacewatch
|-
| (47278) - || 1999 VU157|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (47279) - || 1999 VS160|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (47280) - || 1999 VJ161|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (47281) - || 1999 VS162|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (47282) - || 1999 VG167|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (47283) - || 1999 VF173|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (47284) - || 1999 VO173|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (47285) - || 1999 VU173|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (47286) - || 1999 VH176|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (47287) - || 1999 VR177|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (47288) - || 1999 VQ178|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (47289) - || 1999 VD188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (47290) - || 1999 VS188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (47291) - || 1999 VG195|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (47292) - || 1999 VO203|| 8 november 1999 || LONEOS
|-
| (47293) Masamitsu || 1999 WO || 16 november 1999 || A. Nakamura
|-
| (47294) Blanský les || 1999 WM1|| 28 november 1999 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (47295) - || 1999 WV1|| 25 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47296) - || 1999 WD2|| 20 november 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (47297) - || 1999 WN2|| 26 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47298) - || 1999 WX2|| 27 november 1999 || K. Korlević
|-
| (47299) - || 1999 WJ3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47300) - || 1999 WN4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten